Channeling (new age), het geloof in het ontvangen van boodschappen van onzichtbare spirituele entiteiten en geesten aan levende personen, genaamd mediums
Channeling (natuurkunde), het proces dat de baan van een geladen deeltje in een kristallijne vaste stof belemmert 
Chopping and channeling, vorm van maatwerk aan auto's